Tafjord ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Eli Tafjord (* 1976), norwegische Skilangläuferin
 Hild Sofie Tafjord (* 1974), norwegische Hornistin
 Runar Tafjord (* 1957), norwegischer Hornist
 Stein Erik Tafjord (* 1953), norwegischer Tubaspieler

Tafjord steht für:
 Tafjord (Ort), Ort in der Kommune Fjord, Norwegen
 Tafjorden, Fjord in der Kommune Fjord, Norwegen